Le  brun de Bismarck ou brun Bismarck est le nom commercial du premier colorant azoïque ayant eu une importance industrielle, inventé en 1863. Il sert en histologie, sous le nom de vésuvine comme coloration pour l'identification de bactéries, dont le bacille de Koch en 1880.

Dans le domaine de la mode, le Bismarck désignait une couleur couleur brune plus ou moins foncée utilisé vers 1867. Elle se déclinait en plusieurs tons, bismarck malade, plus clair ; Bismarck en colère, plus rouge.

Le brun de Bismark n'est pas un composé unique, c'est un mélange de composés structurellement proches. On peut notamment citer :

 le brun de Bismarck Y
 le brun de Bismarck R
 le brun de Bismarck G

Colorant 
Le brun Bismarck est un des noms commerciaux du premier colorant azoïque à avoir eu une certaine importance industrielle. Appelé aussi brun de phénylène, vésuvine, cannelle, brun de Manchester, décrit par Martius en 1864 et produit par Dale en 1866, il fut très employé pour la teinture du coton .

Dans des ouvrages anciens, il se décrit aussi comme un brun d'aniline :
, ou comme triamidoazobenzol ou comme une xénylène-diamine. Ces ouvrages ne donnent pas d'indication sur l'origine du nom, déjà bien établi à l'époque de leur publication.

Biologie 
Ce colorant sert aussi en bactériologie dans la coloration de Neisser. On colore d'abord au bleu de méthylène puis à la vésuvine (synonyme de triamidobenzol, réactif de Weigert, brun de Bismarck). Certains microbes prennent cette couleur, comme le bacille de la lèpre, d'autres, non, et se détachent ainsi en bleu sur le fond brun.

Le brun de Bismarck a ainsi servi en 1882 dans l'identification par Robert Koch du bacille responsable de la tuberculose.

Synthèse 

Le colorant est produit par couplage azo de la métaphénylènediamine (1,3-diaminobezène). La réaction est relativement simple car la diamine sert à la fois de source en cation diazonium et de partenaire de couplage. On pense que la première étape de la synthèse et la double diazotisation de la phénylènediamine :

(H2N)2C6H4 + 2 H+  +  2 HNO2   →   [C6H4(N2)2]2+  +  2 H2O

On suppose ensuite que ce cation bis(diazonium) subit l'attaque de deux équivalents de 1,3-phénylènediamine : 
2 (H2N)2C6H4 + [C6H4(N2)2]2+   →   2 H+  +  [(H2N)2C6H3N2]2C6H4

La réaction se poursuit jusqu'à obtention du colorant, constitué de molécules possédant au moins trois groupes diazo. Dans certains cas, on utilise également du 2.4 et 2.6- dans le mélange réactionnel.

Un nom de marron 

La « couleur Bismarck » est mentionnée en 1864 dans le Journal pour toutes, sans indication de la couleur dont il s'agit, sinon qu'il y en a plusieurs tons, un clair et un  selon La Sylphide, journal de modes….

{{citation bloc|Les Parisiennes, qui jusqu'à présent ont une réputation d'élégance justifiée du reste, ont adopté depuis quelques mois une bien singulière couleur qui ne sied à personne, pas plus aux brunes qu'aux blondes ; et cependant c'est une fureur : presque toutes les toilettes sont d'une nuance jaune foncé qu'on appelle couleur Bismarck. Est-ce parce que l'uniforme du ministre prussien est entièrement blanc ? |Le Moniteur de la coiffure, 10 décembre 1867.}}
Pour le quotidien La Presse, la couleur Bismarck est marron, comme pour le Figaro, qui précise .

D'autres journaux ne manquent pas, eux aussi, de souligner l'ardeur inventive des marchands de modes et l'usage des noms portés à l'attention publique par l'actualité.

Rétrospectivement rouge 
Quarante ans plus tard, le Bismark a viré :

Nuanciers 
Dans un nuancier moderne, on trouve le M22 Bismark  </span>.

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Godey's Lady's Book
 Colorant azoïque

Notes et références 

Brun
Colorant organique
Colorant histologique
Otto von Bismarck
Colorant azoïque